Бистришки манастир може да се отнася за:
 Бистришки манастир „Свети Никола“ – Лавра на Софийската света гора, разрушен в 1382 г. Днес е черквата „Свети Георги“ в селото, има и разрушена крепост до манастира в местността Калугерови ливади.
 Бистришки манастир „Св. св. Йоаким и Анна“ – от 9 век манастир „Св. Петър“, разрушен в 14 век, под него запазена гробница от началото на 4 век, днес действащ мъжки манастир без монаси, настоящ храм от 1950 г., ман. сгради от 1977 г.
 Бистришки манастир „Света Петка“ – от 10 век, действащ женски манастир